UPA
 UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
 UPA – organizacja Sicz Poleska, która w latach 1942–1943 nosiła nazwę Ukraińska Powstańcza Armia (tzw. Pierwsza UPA)

Upa
 Upa – wieś w Estonii
 Úpa – rzeka w Czechach
 Upa – rzeka w Rosji